

Fumetti
 Kazumi Asakura – personaggio di Negima
 Hana Asakura – protagonista de Il poema di Funbari
 Hao Asakura – antagonista principale della serie Shaman King
 Yoh Asakura – personaggio immaginario e il protagonista della serie Shaman King

Geografia
 Asakura – città giapponese della prefettura di Fukuoka
 Distretto di Asakura – distretto della prefettura di Fukuoka, in Giappone

Persone
 Asakura Kageaki – samurai giapponese
 Asakura Kagetaka (1508-1570)  – samurai giapponese
 Asakura Kagetaka (1495-1543) – samurai giapponese
 Asakura Kagetake – samurai giapponese
 Asakura Kagetoshi – samurai giapponese
 Asakura Nobumasa – daimyō giapponese
 Asakura Norikage – samurai giapponese
 Asakura Ujikage – daimyō giapponese
 Asakura Sadakage – daimyō giapponese
 Asakura Takakage – daimyō giapponese
 Asakura Toshikage – daimyō giapponese
 Asakura Yoshikage – daimyō giapponese
 Azumi Asakura – doppiatrice giapponese
 Daisuke Asakura – musicista, compositore, produttore discografico e cantante giapponese
 Tamotsu Asakura – calciatore giapponese

Altro
 Clan Asakura – clan giapponese